Ahmad Mansour (musicus) (1960–2011), Iraans-Amerikaanse jazzgitarist en componist
 Ahmad Mansour (schrijver) (1976), Duits-Israëlische schrijver en psycholoog

Zie ook 
 Ahmad I al-Mansur (Ahmed I el-Mansour) († 1603), sultan van de Saadidynastie
 Ahmed Mansour (1962), Egyptisch-Britse tv-journalist